Hitrostno drsanje na kratke proge na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški na 1500 metrov. Zlato medaljo je osvojil Lee Džung-Su, srebrno Apolo Anton Ohno, bronasto pa J. R. Celski.

Rezultati

Predtekmovanje

Polfinale

Finale

Finale B

Finale A

moški 1500